Бие-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Бие-Кюель — озеро, между р.Ситте и р.Ханнах, Республика Саха (Якутия), координаты 63°36’с. ш. 127°53’в. д..
 Бие-Кюель — озеро, на правом берегу р.Куччугуй-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 70°39’с. ш. 138°20’в. д..
 Бие-Кюель — урочище, между р.Тюнг и р.Тыалычыма, Республика Саха (Якутия), координаты 64°09’с. ш. 120°04’в. д..

Примечания

См. также 
Биер-Кюель